Кингфишер има више значења:
 Округ Кингфишер (Оклахома)
 Кингфишер (Оклахома)